Hsi-shui Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xishui Xian (härad i Kina, Hubei), 
 Xishui Xian (härad i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar